Donald Stewart ou Don Stewart peut faire référence à :
 Donald Ogden Stewart (1894-1980), acteur, dramaturge, écrivain, librettiste et scénariste américain ;
 Donald E. Stewart (1930-1999), scénariste américain ;
 Donald Stewart (1920-1992), homme politique écossais ;
 Donald Stewart (1940-), sénateur de l'Alabama ;
 Don Stewart (1935-2006), acteur américain ;
 Don Stewart (1967-), rugbyman des Samoa.